Jméno a příjmení Jiří Václavek má více nositelů:

 Jiří Václavek (politik) (1942–2010) – český politik
 Jiří Václavek (moderátor) (* 1975) – český moderátor a redaktor